Hermann Cossmann ist der Name folgender Personen:

* Hermann Cossmann (Grafiker) (1884–1966), deutscher Grafiker und Designer 
 Hermann Moritz Cossmann (1821–1890), deutscher Maler und Radierer